Le nom de Marwanides désigne deux dynasties :

 Marwanides ou Banû Marwân dynastie arabe, branche des Omeyyades qui règne à Damas à partir de Marwân I en 684, puis à Cordoue de 756 à 1031.
 Marwanides dynastie kurde, qui règne sur la région de Diyarbakir de 983 à 1085